est la formule brute de plusieurs isomères.

 carfentanil, numéro CAS 
 chromafénozide, numéro CAS